Carlos de Schleswig-Holstein-Gottorf (Karl August von Schleswig-Holstein-Gottorf; * 26. de noviembre de 1706 en el castillo de Gottorp en Schleswig , † 31 de mayo de 1727 en San Petersburgo ) fue un Príncipe de Schleswig-Holstein-Gottorf de la casa de Oldenburgo y obispo protestante de Lübeck .

Sucedió a su difunto padre Cristián Augusto de Holstein-Gottorp en 1726 como el 41º obispo; Sin embargo, murió antes de la toma de posesión del cargo, por lo que su próximo hermano menor, Adolfo Federico de Eutin se hizo cargo del principado-obispado. Más tarde este se convirtió en rey de Suecia.

Había viajado a San Petersburgo para casarse con la Gran Duquesa rusa y más tarde con la zarina Elisabeth Petrovna ; Después de su compromiso, su muerte prematura impidió un matrimonio.

Su cuerpo fue trasladado a Lübeck y enterrado en la capilla funeraria del Príncipe Obispo en la Catedral de Lübeck.

Ancestros 

Casa de Holstein-Gottorp
Fallecidos en San Petersburgo